E-Serie steht für:
 Beluga E-Serie, Klasse von Mehrzweckschiffen von Beluga Shipping
 Klasse von Mehrzweckschiffen der Reederei ABIS Shipping, siehe HLV 4400
 EMD E-Serie, Diesellokomotiven-Baureihe des Herstellers EMD
 E-Serie (Panzer), eine Serie von Panzerprojekten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Pkw- bzw. Lkw-Modelle:
 Beijing E-Serie, Automodell der Marke Beijing
 Ford-E-Serie, Kleintransporter-Baureihe des Herstellers Ford
 Isuzu E-Serie, Lkw-Modellreihe der Marke Isuzu, siehe Isuzu Giga
 Mazda E-Serie, Kleintransporter-Baureihe der Marke Mazda, siehe Mazda Bongo

Siehe auch:
 E-Klasse (Begriffsklärung)
 E-Modell (Begriffsklärung)
 E-Reihe
 E-Type
 Nokia Eseries